Cuenca kan syfta på:

Geografi

Ecuador 

 Cuenca – huvudstad i provinsen Azuay

Spanien 

 Cuenca (provins) – en provins
 Cuenca (kommun i Spanien, Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, lat 40,07, long -2,14) – en kommun
 Cuenca, Spanien – en stad i Kastilien-La Mancha

Se även
 Chillarón de Cuenca– flera